Bonito steht für:

 Echter Bonito, eine Art aus der Familie Makrelen und Thunfische (Scombridae)
 Unechter Bonito, eine Art aus der Familie Makrelen und Thunfische (Scombridae)
 Bonito (Unternehmen), eine TV-Produktionsfirma
 Bonito (Kampanien), ein Ort in der Provinz Avellino in Italien 
 Bonito (Auto), ein Kunststoff-Karosseriebausatz auf Basis des VW Käfer
 Bonito (Automarke), ehemalige britische Automarke
 Bonito Oriental, Gemeinde (Municipio) im Departamento Colón, Honduras

Gemeinden in Brasilien:
 Bonito (Bahia)
 Bonito (Mato Grosso do Sul)
 Bonito (Pará)
 Bonito (Pernambuco)
 Bonito de Minas in Minas Gerais
 Bonito de Santa Fé in Paraíba

Bonito ist der Familienname folgender Personen:

 Achille Bonito Oliva (* 1939), italienischer Kunsthistoriker, Kunstkritiker und Autor
 Giuseppe Bonito (1707–1789), italienischer Maler zwischen Spätbarock und Klassizismus